Victoria Bartoszyce – polski klub piłkarski z siedzibą w Bartoszycach, założony w 1952 jako BKS Victoria Bartoszyce. Pod obecną nazwą (MBKS Victoria Bartoszyce) występuje od roku 1998. W sezonie 2020/2021 występuje w lidze okręgowej, grupie warmińsko-mazurskiej I.

Sukcesy 
 Występy w III lidze - 1967/68, 1996/97

Stadion 
Victoria swoje mecze rozgrywa na Stadionie Miejskim im. Kazimierza Górskiego przy ul. Sportowej w Bartoszycach.

Sezon po sezonie

Trenerzy od sezonu 2002/ 2003 
 Marek Ignatowski
 Mirosław Miller
 Marek Ignatowski
 Daniel Chruściel (runda wiosenna 2009/10, runda jesienna 2010/11)
 Marek Rabczuk
 Pyrzak Łukasz
 Kamil Szajda (obecnie)

Przypisy 

Kluby piłkarskie w województwie warmińsko-mazurskim
Bartoszyce